Centralny Obszar Biznesu w Warszawie 
 Centralny Obszar Biznesu w Genewie 
 Centralny Obszar Biznesu w Moskwie
 Centralny Obszar Biznesu w Mediolanie  
 Centralny Obszar Biznesu w Paryżu